Куличек — река в Томской области России, левый приток Агуйдата. Устье реки находится в 35 км от устья Агуйдата по левому берегу. Протяжённость реки 14 км. Высота устья 149 м. Высота истока 166 м.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Чулым от водомерного поста села Зырянское до устья, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код водного объекта — 13010400312115200021506.

Примечания 

Бассейн Чичкаюла
Реки Тегульдетского района